Суперкубок Туреччини з футболу 1976 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 червня 1976 року між чемпіоном Туреччини «Трабзонспором» та володарем кубка Туреччини «Галатасараєм».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1976
Туреччина
1976 у турецькому спорті